Plano puede referirse a:

Cartografía y urbanismo
 En cartografía un plano es una representación cartográfica de una región suficientemente pequeña como para poder suponer que la superficie terrestre es plana.
 Plano urbano, que representa una ciudad.
Plano radioconcéntrico, diseño urbano con calles radiales
Plano irregular o plano desordenado, un tipo de diseño urbano de aspecto anárquico
Plano lineal, tipo de diseño urbano de forma alargada
 También se denomina plano a la representación de la planta de un edificio, así como a las representaciones y esquemas de los diseños industriales.

Geometría
 Plano (geometría) es el elemento ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos puntos y rectas, se representan con una letra mayúscula ubicada en una de las esquinas.
Plano proyectivo, conjunto estudiado por la geometría proyectiva.
Plano proyectivo real, ejemplo de una variedad bidimensional compacta no orientable.
Plano de rotación, objeto abstracto utilizado para definir o visualizar rotaciones en el espacio
Plano de Fano, plano proyectivo con el menor número posible de puntos y líneas
Plano afín, sistema de puntos y rectas
Plano de Moulton, ejemplo de un plano afín en el que el teorema de Desargues no se cumple
Plano orbital plano geométrico en el cual está contenida la órbita de un objeto que gira alrededor de otro

Anatomía
 En anatomía, plano hace referencia a cada uno de los planos geométricos que sirven para identificar la localización de estructuras. Los principales son: 
plano frontal o coronal plano vertical que divide el cuerpo en zona ventral y dorsal
plano horizontal, plano paralelo al suelo
plano sagital, plano perpendicular al suelo
plano transverso, plano perpendicular al eje longitudinal de una estructura

Producción audiovisual
Un elemento esencial del montaje audiovisual. 
Plano (lenguaje audiovisual), perspectiva de los elementos desde el punto de vista del observador
Plano sonoro, plano especial de narración.
Plano de presencia (sonido), plano que indica la distancia aparente del sonido
Plano temporal de narración (sonido), plano sonoro que permite contextualizar una determinada acción.
 Plano cinematográfico, espacio que recoge la filmación en relación con la figura humana.
Plano cenital, plano que recoge la imagen desde arriba
Plano secuencia, en cine y televisión, toma sin cortes durante bastante tiempo
Plano detalle, plano que se centra en una parte muy concreta del cuerpo
Plano holandés, encuadre en el que la cámara se inclina de 25 a 45 grados
Plano contrapicado, angulación oblicua inferior de la cámara
Plano subjetivo, plano en el que el encuadre se posiciona a la altura de los ojos del actor 
Plano contraplano, forma más utilizada de filmar un diálogo entre dos personas
Plano nadir, plano en el eje óptico de la cámara es perpendicular al suelo de abajo arriba
Plano de planta, plano del espacio donde va a desarrollarse la grabación
Plano recurso, toma extra de una escena que no estaba planeada en el guion

Geografía
 Plano (Illinois), localidad de Estados Unidos.
 Plano (Iowa), localidad de Estados Unidos.
 Plano (Kentucky), localidad de Estados Unidos.
 Plano (Texas), municipio de Estados Unidos.
Planos de Villena, histórica comarca de la Comunidad Valenciana
Plano costero, en geografía área adyacente a la costa ancha y con poca vida
Véase también planicie

Varios
Plano (Unicode), un grupo continuo de 216 puntos de código.
Plano de bits, conjunto de bits correspondientes a una posición de bit dada
Plano astral, plano de existencia postulado por determinadas filosofías
Plano de rueda, deficiencia en la forma circular de una rueda de ferrocarril
Plano galáctico, plano donde se encuentran la mayor parte de las estrellas de una galaxia
Plano inclinado, máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo